A RE, ritkábban Realpha egy zimbabwei (akkor Rodézia) Formula–1-es konstruktőr. Mindössze egy versenyen vett részt, valamint egy olyan nagydíjon, ami nem számított bele a világbajnokság végkimenetelébe.

Az autó egy évvel korábban, a dél-afrikai bajnokságban is feltűnt egy verseny erejéig.

Teljes Formula–1-es eredménylistája

Világbajnokság

Nem világbajnoki versenyek

Források

Megszűnt Formula–1-es csapatok